Reparcar est une marketplace, créée en 2018, qui propose un catalogue de pièces automobiles d’occasions issues de l’économie circulaire. Leurs bureaux se situent dans Paris et compte, en 2021, environ 15 salariés.

Histoire 
Stéphane Brault-Scaillet et Alexandre Gauthier créent la société RESTARECO SAS en mars 2017 et lancent la marketplace en novembre 2018. Le but est de permettre aux non initiés d'accéder aux pièces d'occasion automobiles grâce à la recherche par plaque d'immatriculation. Cela permet d’avoir une démarche économique et écologique et de développer l’économie circulaire. Ils sont apparues dans un premier temps sur le marché en France puis en Espagne depuis 2021.

En 2019, ils réalisent leur première levée de fonds de 860 000 euros auprès d'investisseurs comme Kima Ventures, Car Studio et Business Angels.  

En 2021, une deuxième levée de fonds de 2 millions d’euros est réalisée auprès de Via ID et l’entrepreneur Alain Weill (RMC et BFMTV).

Références

Liens Externes 

 Site Officiel

Entreprise ayant son siège en France
Automobile
Site web français
Entreprise fondée en 2018